Název Lachovice má více sídel:
 Lachovice (Vyšší Brod), část města Vyšší Brod v okrese Český Krumlov
 Lachovice (Toužim), část města Toužim v okrese Karlovy Vary